Les vins de Moselle peuvent désigner différents vins produits dans la vallée de la Moselle, à l'intérieur de trois pays limitrophes :
 en France, ces vins sont regroupés sous l'appellation d'origine contrôlée « Moselle », auparavant en Appellation d'origine VDQS Moselle ;
 au Luxembourg, ils constituent le vignoble luxembourgeois ;
 en Allemagne, ils sont issus de la région viticole de Moselle.

Annexes

Bibliographie 
 Hanns Rainer Schultz, Paysages et vignobles des vallées du Rhin et de la Moselle. dans: Rencontres du Clos-Vougeot. Paysages et patrimoines viticoles; eds. J. Perard, M. Perrot, Centre Georges Chevrier, 2010. p. 141-150.

Voir aussi